Теодор Кройер (; ,  — , ) — немецкий .

Учился в Мюнхенском университете у Адольфа Зандбергера, одновременно изучал контрапункт и фортепиано в Королевской академии музыки, где одним из его учителей был Йозеф Райнбергер. В 1897 г. защитил под руководством Зандбергера диссертацию, посвящённую итальянскому мадригалу, в 1907 г. габилитирован (работа о мотетах Людвига Зенфля). Одновременно в 1897—1907 гг. выступал как музыкальный критик в мюнхенской Allgemeine Zeitung.

После 12 лет работы в Мюнхене экстраординарным профессором в 1919 г. перешёл в Гейдельбергский университет, где годом позже сменил Германа Аберта в должности профессора музыковедения. Затем в 1923—1932 гг. руководил музыковедческой программой Лейпцигского университета, стоял у истоков формирования при университете Музея музыкальных инструментов (был сменен Хельмутом Шульцем). В 1932—1938 гг. профессор Кёльнского университета.

Занимался исследованием музыки XVI века, подготовил первый том нового издания сочинений Зенфля и издание избранных произведений Грегора Айхингера. Опубликовал книги о своём учителе Райнбергере (1916) и о Вальтере Курвуазье (1929). Среди учеников Кройера разных лет были Карл Лаукс, Ойген Шмитц, Ханс фон Бенда, Генрих Штробель, Вольфганг Фортнер, Вальтер Герстенберг, Бруно Штебляйн, Вальтер Кнапе, Георг Айсман.

Примечания

Литература 
 Thomas Phleps: Ein stiller, verbissener und zäher Kampf um Stetigkeit – Musikwissenschaft in NS-Deutschland und ihre vergangenheitspolitische Bewältigung, in: Isolde v. Foerster et al. (Hg.), Musikforschung – Nationalsozialismus – Faschismus, Mainz 2001, S. 471–488.
 Walter Gerstenberg: Kroyer, Theodor. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 13, Duncker & Humblot, Berlin 1982, ISBN 3-428-00194-X, S. 92 f.

Музыковеды Германии
Музыковеды XX века